Maun (stad), stad in Botswana
Maun Airport, de internationale luchthaven van deze stad
 Maun (eiland), Kroatisch eiland in de Adriatische Zee